Coppermine – seconda generazione del processore Pentium III
 Coppermine-128 – generazione di processori Intel Celeron
 Coppermine – fiume del Canada
 Coppermine – centro abitato del Nunavut, in Canada
 Coppermine – penisola dell'Antartide
 Coppermine – tribù di nativi americani